Russi peut désigner:
 Russi, commune italienne de la province de Ravenne dans la région Émilie-Romagne en Italie.
 Antonio Russi, un écrivain italien du xxe siècle, critique littéraire et professeur à l'École normale supérieure de Pise 
 Bernhard Russi, un skieur alpin suisse

Voir aussi 

 Russo
 Rossi

Patronyme italien
Prénom